Prinsessan Hedvig Sofia kan syfta på

 Hedvig Sofia av Sverige (1681–1798)
 Örlogsfartyget Prinsessan Hedvig Sofia (1686)
 Örlogsfartyget Prinsessan Hedvig Sofia (1692)